Banjar Rejo (Belitang Jaya), een plaats in Indonesië
Banjar Rejo (Batanghari), een plaats in Indonesië